Touw, het bindmiddel

Personen met de achternaam Touw
 Harry Touw (1924-1994), een Nederlands komiek
 Pleuni Touw (1938), een Nederlands actrice
 Marjolijn Touw (1962), een Nederlands zangeres, danseres en actrice
 Daphne Touw (1970), een Nederlands hockeyster